Ikerasaarsuk, villaggio della Groenlandia nel comune di Qeqertalik 
 Ikerasaarsuk, villaggio della Groenlandia nel comune di Avannaata